Рудольф III (, ок. 1373 — 11 июня 1419) — герцог Саксен-Виттенбергский, курфюрст Саксонии.

Биография 
Рудольф III был старшим сыном курфюрста Саксонии Венцеля и Сесилии да Каррара. После смерти отца в 1388 году унаследовал титул курфюрста. Был втянут в долговременный спор с архиепископством Магдебургским.

В 1419 году император Сигизмунд отправил Рудольфа на подавление гуситского восстания в Чехии, но по дороге туда он неожиданно умер; подозревают, что он был отравлен. Так как у него не было наследников мужского пола, титул унаследовал его младший брат Альбрехт.

Семья и дети 
Рудольф был женат дважды: между 1387 и 1389 годами он женился на Анне, дочери тюрингского ландграфа Балтазара, а после её смерти в 1396 году женился на Барбаре, дочери Руперта I Легницкого. От двух браков у него было пятеро детей:
 Схоластика (1393—1463), замужем за Яном I Жаганьским
 Рудольф (ум. 1406)
 Венцель (ум. 1407)
 Зигмунд (ум. 1407)
 Барбара (1405—1465), замужем за бранденбургским маркграфом Иоганном

Примечания

Ссылки 
 genealogie-mittelalter.de

Аскании
Герцоги Саксен-Виттенберга
Родившиеся в 1370-е годы